FR steht als Abkürzung für:
 Fähnrich, militärischer Dienstgrad
 Färöer, ehemaliges Nationalitätszeichen, seit 1996 FO
 Federal Register, das Amtsblatt der Vereinigten Staaten von Amerika
 Fehr et Rougouchin, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Ffestiniog Railway
 First Responder, siehe Helfer vor Ort
 U-Bahnhof Frankenstraße, als Abkürzung für einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Frankfurter Rundschau, Tageszeitung
 Frankreich nach ISO 3166
 Kanton Freiburg in der Schweiz
 Provinz Friesland, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Furness Railway, historische britische Eisenbahngesellschaft
 Ryan FR, Jagdflugzeug 
 Ryanair nach dem IATA-Code
 Unterscheidungszeichen der Binnenschifffahrt für Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Freiburg

Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Fier (auslaufend)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Großbritannien: Lincoln (Lincolnshire)
 Italien: Provinz Frosinone 
 Moldau: Rajon Florești
 Norwegen: Vadsø
 Österreich: Bezirk Freistadt
 Schweiz: Kanton Freiburg

Fr steht als Abkürzung für:
 Francium, chemisches Element 
 Franklin (Einheit), cgs-Einheit der elektrischen Ladung 
 Froude-Zahl, Kennzahl in der Physik

Fr. steht als Abkürzung für:
 Schweizer Franken
 Frau, Anrede
 Freitag
 Ordensbruder Frater
 Elias Magnus Fries (1794–1878), schwedischer Botaniker

fr steht als Abkürzung für:
 länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Frankreichs, siehe .fr
 frater / frère, Ordensbruder
 französische Sprache nach ISO 639

Abkürzung